Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 1964.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1964
Športi Zimskih olimpijskih iger 1964